Нуево Суаки има више значења:

 Нуево Суаки (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуево Суаки (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику